Elba (illa), illa de la mar Tirrena a la província de Liorna (Itàlia)
 Elba (riu), riu de l'Europa central que desemboca a Cuxhaven al mar del Nord 
 Elba (Alabama)
 Elba (Minnesota)
 Elba (Nebraska)
 Elba (Nova York)